Андре́й Вячесла́вович Арда́шев (род. 19 сентября 1970) — советский и российский врач, врач-аритмолог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель, автор книг о здоровье.

Биография 
В 1993 г. закончил Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова (бывший 1-й Ленинградский медицинский институт).

После окончания проходил обучение в клинической ординатуре по специальности «Общая терапия и кардиология» на кафедре факультетской терапии Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова (заведующий кафедрой — академик РАМН ).
В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Кардиология» (научный руководитель — профессор ). 
 проходил обучение в Пенсильванском университете (США) по специальности «Клиническая электрофизиология» в клинической электрофизиологической лаборатории госпиталя Пенсильванского университета (директор — доктор Dusan Z Kocovic).
Докторскую диссертацию по специальности «Кардиология» защитил  
Аттестат профессора получил 

С 2003 по 2008 гг. работал в должности Начальника Рентген­хирурги­ческого центра интервенционной кардиологии Главного военного клинического госпиталя им. акад. Н. Н. Бурденко. С 2006 по  в звании подполковника медицинской службы занимал пост Главного аритмолога Министерства обороны РФ.

В 2013 году  была создана Евразийская Аритмологическая Ассоциация. Целями ассоциации являются предотвращение внезапной сердечной смерти, повышения качества лечения аритмий сердца и уменьшение осложнений, а также преодоление пропасти между потребностью и возможностью оказания аритмологической помощи на Евразийском пространстве.

С 2016 г. работает в должности Заведующего Отдела нарушения ритма и проводимости Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова 
и Заведующего отделением аритмологии Клинического госпиталя на Яузе.

Как популяризатор науки,  разъясняет вопросы аритмологии в интервью для СМИ.  

Член редколлегии журналов «Кардиология», «Вестник аритмологии», «Диагностическая и интервенционная радиология», «Клиническая практика», «Сердце» , «Сердечная недостаточность», The Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology» и редактор направления электрофизиология и аритмии журнала «Кардиология: новости, мнения, обучение».

Направления исследований 
 — один из основоположников внедрения в российскую клиническую практику метода высокочастотной абляции, которая составляет основу его профессиональной деятельности.        Некоторые работы Ардашева в этой области являются пионерскими.  Разрабатывает новые методы лечения пациентов с синдромом слабости синусового узла.

Большое значение Ардашев придаёт развитию российской аритмологии. 
Научные работы по развитию кардиофизики были выполнены Ардашевым в тесном сотрудничестве с профессором  .

Занимается вопросами снижения риска возникновения жизнеугрожающих аритмий сердца и сердечной смерти.   Является председателем комитета экспертов по разработке Национальных рекомендаций по профилактике внезапной сердечной смерти.

Автор более 650 научных публикаций, 11 монографий, соавтор 3-х сборников клинических рекомендаций ВНОА, одного руководства по кардиологии. По данным Web of Science, на 2020 год научные публикации Ардашева получили 499 цитирований в реферируемых научных журналах. Ардашев является научным руководителем 11 кандидатских диссертаций.

Семья 
Женат, имеет троих дочерей.

Примечания

Источники

Основные публикации А. В. Ардашева

Книги

Статьи

Ссылки 
 
 Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции»
 Медицинский центр МГУ им. М. В. Ломоносова.
 

Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Кардиологи России
Врачи России
Медики России
Медики Москвы
Писатели России
Доктора медицинских наук